Literatura:
 Donetes (novel·la), escrita per Louisa May Alcott
 Cinema: adaptacions basades en la novel·la d'Alcott:
 Donetes (pel·lícula de 1917), dirigida per Alexander Butler i interpretada per Daisy Burrell, Mary Lincoln i Minna Grey
 Donetes (pel·lícula de 1918), dirigida per Harley Knoles i interpretada per Dorothy Bernard, Lillian Hall, Florence i Conrad Nagel
 Donetes (pel·lícula de 1933), dirigida per George Cukor i interpretada per Katharine Hepburn and Joan Bennett
 Donetes (pel·lícula de 1949), dirigida per Mervyn LeRoy i interpretada per June Allyson i Elizabeth Taylor
 Donetes (pel·lícula de 1994), dirigida per Gillian Armstrong i interpretada per Susan Sarandon, Winona Ryder, Kirsten Dunst i Claire Danes
 Donetes (pel·lícula de 2019), dirigida per Greta Gerwig i interpretada per Emma Watson, Laura Dern, i Meryl Streep

 Televisió: adaptacions basades en la novel·la d'Alcott:
 Donetes (minisèrie), minisèrie dirigida per David Lowell Rich i interpretada per Meredith Baxter i Susan Dey